Світлана Кузнецова була чинною чемпіонкою, але не змогла захистити свій титул, оскільки в 3-му колі її перемогла Марія Кириленко.

Франческа Ск'явоне здобула свою першу і єдину перемогу на турнірах Великого шолома у своєму першому фіналі на цих турнірах, перемігши Саманту Стосур (для якої це також був перший фінал на турнірах Великого шолома) з рахунком  6–4, 7–6(7–2). Таким чином Ск'явоне стала першою італійкою, яка виграла турнір Великого шолома.

На цьому турнірі востаннє в основній сітці з'явилася колишня 1-ша ракетка світу Жустін Енен. До своєї поразки у 4-му колі від Стосур, Енен мала серію з 24-х перемог на цьому турнірі.

Також вперше в основній сітці турнірів Великого шолома зіграла майбутня 1-ша ракетка світу Симона Халеп. У 1-му колі її обіграла Стосур.

Сіяні гравчині 
{{columns-list|2|
  Серена Вільямс (чвертьфінал)
  Вінус Вільямс (4 коло)
  Каролін Возняцкі (чвертьфінал)
  Єлена Янкович (півфінал)
  Олена Дементьєва (півфінал, знялась через розтягнення литкового м'яза)
  Світлана Кузнецова (3 коло)
  Саманта Стосур (фінал)
  Агнешка Радванська (2 коло)
  Дінара Сафіна (1 коло)
  Вікторія Азаренко (1 коло)
  Лі На (3 коло)
  Марія Шарапова (3 коло)
  Маріон Бартолі (3 коло)
  Флавія Пеннетта (4 коло)
  Араван Резаї (3 коло)
  Яніна Вікмаєр (3 коло)
   Франческа Ск'явоне (переможець)
  Шахар Пеєр (4 коло)
  Надія Петрова (чвертьфінал)
  Марія Хосе Мартінес Санчес (1 коло)
  Віра Звонарьова (2 коло)
  Жустін Енен (4 коло)
  Даніела Гантухова (4 коло)
  Луціє Шафарова (2 коло)
  Чжен Цзє (2 коло)
  Домініка Цібулкова (3 коло)
  Альона Бондаренко (3 коло)
  Аліса Клейбанова (3 коло)
  Анастасія Павлюченкова (3 коло)
  Марія Кириленко (4 коло)
  Александра Дулгеру (3 коло)
  Катерина Бондаренко ''(2 коло)
}}

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1 
{{16TeamBracket-Compact-Tennis3
| RD1= 1 коло
| RD2= 2 коло
| RD3= 3 коло
| RD4= 4 коло

| RD1-seed01=1
| RD1-team01= С Вільямс
| RD1-score01-1=77
| RD1-score01-2=6
| RD1-score01-3= 
| RD1-seed02= 
| RD1-team02= Ш Феґеле
| RD1-score02-1=62
| RD1-score02-2=2
| RD1-score02-3= 

| RD1-seed03= 
| RD1-team03= М Цінк
| RD1-score03-1=2
| RD1-score03-2=3
| RD1-score03-3= 
| RD1-seed04= 
| RD1-team04= Ю Гергес
| RD1-score04-1=6
| RD1-score04-2=6
| RD1-score04-3= 

| RD1-seed05= 
| RD1-team05= К О'Браєн
| RD1-score05-1=0
| RD1-score05-2=6
| RD1-score05-3=2
| RD1-seed06= 
| RD1-team06= Дж Крейбас
| RD1-score06-1=6
| RD1-score06-2=4
| RD1-score06-3=6

| RD1-seed07= 
| RD1-team07= А Корне
| RD1-score07-1=4
| RD1-score07-2=2
| RD1-score07-3= 
| RD1-seed08=29
| RD1-team08={{nowrap| А Павлюченкова}}
| RD1-score08-1=6
| RD1-score08-2=6
| RD1-score08-3= 

| RD1-seed09=18
| RD1-team09= Ш Пеєр
| RD1-score09-1=6
| RD1-score09-2=6
| RD1-score09-3= 
| RD1-seed10=Q
| RD1-team10= Н Льягостера Вівес
| RD1-score10-1=1
| RD1-score10-2=4
| RD1-score10-3= 

| RD1-seed11= 
| RD1-team11= В Кінґ
| RD1-score11-1=2
| RD1-score11-2=2
| RD1-score11-3= 
| RD1-seed12=LL
| RD1-team12= Б Маттек-Сендс
| RD1-score12-1=6
| RD1-score12-2=6
| RD1-score12-3= 

| RD1-seed13= 
| RD1-team13= Ш Перрі
| RD1-score13-1=64
| RD1-score13-2=0
| RD1-score13-3= 
| RD1-seed14=WC
| RD1-team14= О Санчес
| RD1-score14-1=77
| RD1-score14-2=6
| RD1-score14-3= 

| RD1-seed15= 
| RD1-team15= МЕ Камерін
| RD1-score15-1=2
| RD1-score15-2=3
| RD1-score15-3= 
| RD1-seed16=13
| RD1-team16= М Бартолі
| RD1-score16-1=6
| RD1-score16-2=6
| RD1-score16-3= 

| RD2-seed01=1
| RD2-team01= С Вільямс
| RD2-score01-1=6
| RD2-score01-2=6
| RD2-score01-3= 
| RD2-seed02= 
| RD2-team02= Ю Гергес
| RD2-score02-1=1
| RD2-score02-2=1
| RD2-score02-3= 

| RD2-seed03= 
| RD2-team03= Дж Крейбас
| RD2-score03-1=4
| RD2-score03-2=1
| RD2-score03-3= 
| RD2-seed04=29
| RD2-team04=

Секція 3

Секція 8 
{{16TeamBracket-Compact-Tennis3
| RD1= 1 коло
| RD2= 2 коло
| RD3= 3 коло
| RD4= 4 коло

| RD1-seed01=15
| RD1-team01= А Резаї
| RD1-score01-1=6
| RD1-score01-2=6
| RD1-score01-3= 
| RD1-seed02=Q
| RD1-team02= Г Ель Табах
| RD1-score02-1=1
| RD1-score02-2=1
| RD1-score02-3= 

| RD1-seed03= 
| RD1-team03= А Чакветадзе
| RD1-score03-1=7
| RD1-score03-2=62
| RD1-score03-3=4
| RD1-seed04= 
| RD1-team04= А Кербер
| RD1-score04-1=5
| RD1-score04-2=77
| RD1-score04-3=6

| RD1-seed05= 
| RD1-team05= А Савай
| RD1-score05-1=6
| RD1-score05-2=6
| RD1-score05-3= 
| RD1-seed06=WC
| RD1-team06= С Форец
| RD1-score06-1=2
| RD1-score06-2=2
| RD1-score06-3= 

| RD1-seed07=Q
| RD1-team07= Ч Шуай
| RD1-score07-1=0
| RD1-score07-2=3
| RD1-score07-3= 
| RD1-seed08=19
| RD1-team08= Н Петрова
| RD1-score08-1=6
| RD1-score08-2=6
| RD1-score08-3= 

| RD1-seed09=26
| RD1-team09= Д Цібулкова
| RD1-score09-1=6
| RD1-score09-2=6
| RD1-score09-3= 
| RD1-seed10=Q
| RD1-team10= К Іванова
| RD1-score10-1=2
| RD1-score10-2=0
| RD1-score10-3= 

| RD1-seed11=WC
| RD1-team11= К Макгейл
| RD1-score11-1=5
| RD1-score11-2=3
| RD1-score11-3= 
| RD1-seed12= 
| RD1-team12= В Лепченко
| RD1-score12-1=7
| RD1-score12-2='''6
| RD1-score12-3= 

| RD1-seed13= 
| RD1-team13=

Посилання 
Main Draw 

Відкритий чемпіонат Франції з тенісу
Тур WTA 2010
2010 у тенісі